Lucão ist der Name folgender brasilianischer Fußballspieler: 
 Lucão (Fußballspieler, 1990) (* 1990) 
 Lucão (Fußballspieler, 1991) (* 1991) 
 Lucão (Fußballspieler, 1996) (* 1996) 

 Lucão, Künstlername von Lucas (Fußballspieler, Juli 1992) (* 1992)